
 Storm (wind), dat wil zeggen windkracht 9 op de schaal van Beaufort

Personen 
 Arie Storm, een Nederlands schrijver en literatuurcriticus
 Dennis Storm, een voormalig Nederlands televisiepresentator
 Graeme Storm, een Britse golfer
 Lambertus Dominicus Storm, een Nederlands politicus
 Nikola Storm, een Belgisch voetballer
 Sjaak Storm, een voormalig Nederlands voetballer
 Theodor Storm, een Duitse schrijver
 Meneer Storm, bekend personage uit de serie Debiteuren Crediteuren van Jiskefet

Film en televisie
 Storm (1943), documentaire over weerswaarschuwingen van Paul Burnford
 Aandhi (1975), Indiase film van Kulzar met Suchitra Sen en Sanjeev Kumar
 Storm (1987) van David Winning met David Palfy en Stan Kane
 Storm (1999), videofilm van Harris Done met Luke Perry en Martin Sheen
 Storm (2005, Zweden), een Zweedse film van Måns Mårlind en Björn Stein met Eric Ericson en Eva Röse
 Storm (2005, Nederland), een Nederlandse televisiefilm van Michiel van Jaarsveld
 Storm (2009) van Hans-Christian Schmid met Kerry Fox en Annamaria Marinca
 Storm (2011), korte animatiefilm van Tim Minchin
 Storm: Letters van Vuur, een Nederlands/Belgische film

Muziek 
 Storm (rapper), een Amerikaanse rapper en voormalig lid van de Outlawz
 Storm (band), een Noorse folkmetalband
 een project van het Duitse trance-duo Jam & Spoon
 Storm (single van Milk Inc.), een single van Milk Inc.
 Storm (single van Storm), een single van het Duitse trance-duo Jam & Spoon

Overig 
 Storm (tijdschrift), verschillende tijdschriften onder die naam
 Storm (SS-tijdschrift), een weekblad van de Nederlandse SS tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Storm (VNJ-tijdschrift), een tijdschrift van het VNJ
 Storm (Linuxdistributie), een opgeheven Linuxdistributie, gebaseerd op Debian
 Storm (bedrijf), een uitgever van Atari-spellen

Strips 
 Storm (Marvel), een superheld uit de X-Men-strips van Marvel Comics
 Storm (strip), titel van een sciencefictionstripreeks
 Storm (stripfiguur), hoofdpersoon uit deze stripreeks